Пурификасион има више значења:

 Пурификасион (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пурификасион, Пењуелас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику